Тигерстедт () — шведская фамилия. Известные носители:
 Тигерстедт, Роберт (1853—1923) — финско-шведский физиолог.
 Тигерстедт, Эрик (1887—1925) — финско-шведский изобретатель, инженер.
 Тигерстедт, Эрнульф (1900—1962) — финско-шведский поэт, переводчик.